Ива́н Туманов:: Туманов, Иван Иванович (1894—1985) — советский ботаник, член-корреспондент АН СССР.
 Туманов, Иван Константинович (1907—1942) — советский военный лётчик, майор.
 Туманов, Иван Николаевич (1924—1973) — Герой Советского Союза.
 Туманов, Иван Михайлович (1945—2003) — профессор НГТУ.